Informacyjna Agencja Radiowa
 Industria Aeronautică Română – rumuńskie zakłady lotnicze